Каппа Кита в системе обозначения Байера представляет собой две звезды в созвездии Кита:

 Каппа1 Кита — жёлтый карлик, находящийся на расстоянии около 30 световых лет от Солнца.
 Каппа2 Кита — жёлтый гигант, находящийся в десять раз дальше.

Кит (созвездие)